«Рабы́ня Иза́ура» () — роман бразильского писателя Бернарду Гимарайнша. Роман написан в 1875 году в традиционной для Бразилии манере «слёзы сердца». На русском языке роман был опубликован в 1991 году культурным центром «На Большой Полянке». Перевод с португальского и послесловие Константина Комкова.

Положительной героиней была честная, несчастная и угнетённая девушка, по происхождению белая мулатка, а злодеем — «благородный» сеньор, джентльмен, фазендейро — богатый владелец сахарной плантации. Гимарайнш клеймил позором рабство, которое было отменено в Бразилии лишь спустя 13 лет — в 1888 году, уже после смерти Гимарайнша.

В 1976 году по мотивам романа был снят одноимённый телевизионный сериал.

Ссылки 
 

Романы на португальском языке
Любовные романы
Романы о рабстве
Романы 1875 года